16-й чемпионат мира и одновременно 27-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Швеции с 12 февраля по 20 февраля 1949 года.

Десять сборных были разбиты на три группы. По двое сильнейших из каждой группы разыграли между собой 1-6 места по круговой системе. Четыре слабейшие сборные сыграли между собой за 7-10 места.

Результаты матчей

Группа А 

В матче Канада — Дания (47:0) была одержана самая крупная победа за всю историю чемпионатов мира в турнире, где непосредственно разыгрывается чемпионский титул. Вообще же этот результат — но в низших лигах чемпионата мира — был превзойдён только в 1987 году (группа D, Австралия — Новая Зеландия 58:0).

Группа В

Группа С

За 1-6 места 

Впервые Канада (клуб Sudbury Wolves) проиграла матч на чемпионате мира и уступила первенство европейской команде (не считая 1936 года, когда за Великобританию выступали канадские игроки).

За 7-10 места

Сборная Чехословакии 
Б. Модрый, И. Ирка, П. Гайны, И. Мацелис, Ф. Вацовский, Й. Троусилек, О. Немец, В. Розиняк, В. Забродский, С. Конопасек, В. Кобранов, В. Боузек, Г. Бубник, Ч. Пиха, Ф. Мизера, З. Марек, М. Хароузд.

Примечания

Источники 
 

Февраль 1949 года
Спорт в Швеции в 1949 году

Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Хоккей
Ш
Хоккей